Двадцатка — существительное, соответствующее числу 20.
 Купюра в 20 единиц (рублей, евро, долларов).
 Двадцатка — 20-футовый ISO-контейнер.
 Двадцатая психиатрическая больница в Москве недалеко от МФТИ.
 «Двадцатка» — неофициальное название Top-20 какого-либо опроса, списка, хит-парада:
 «Большая двадцатка» — группа G20 — Большая индустриальная двадцатка.
 Двадцатка московских художников
 Двадцатка кавалерийских генералов
 Названия маршрутов транспорта под № 20, а также самого транспорта, работающего на этих маршрутах.
 Двадцатка — неофициальное название 20 ОСН в/ч 7463, расформирован в 2010 году.
 Двадцатка — общеупотребимое название минимального кворума из 20 человек, необходимого для регистрации религиозной общины в СССР. Фактически «двадцатка» являлась учредительным органом такой общины.

См. также